Rootham ist der Name von

 Cyril Rootham (1875–1938) englischer Komponist
 Graeme Rootham (* 1948), australischer Mittelstreckenläufer